Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1967 — 5-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 6 августа 1967 года по 24 марта 1968 года. В розыгрыше участвовали 10 клубов от 10 стран. Трофей впервые завоевал сальвадорский клуб «Alianza FC».

Зональный этап

Североамериканская зона 

 Филадельфия Украинианс была единственным участником в Североамериканской зоне.

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Карибская зона

Полуфинал

Финал

Чемпион

Ссылки 

 RSSSF

1967
1967 год в футболе
1968 год в футболе